Příjmení Zeman (Zemanová) mělo k roku 2011 v Česku 18 015 osob. Podobné příjmení Zemánek (Zemánková) pak mělo 3 414 nositelů.

mužští nositelé příjmení
 Antonín Zeman – více nositelů jména
 Bohumír Zeman (* 1957) –  československý lyžař
 Bořek Zeman (1950–2014) – český sochař, malíř, ilustrátor a pedagog
 Bořivoj Zeman (1912–1991) – český režisér, scenárista a spisovatel
 David Zeman (* 1971) – český neurolog a biochemik, syn Miloše Zemana
 Eduard Zeman (1948–2017) – český politik, ministr školství
 Emil Zeman (* 1946) – český politik, předseda Strany zelených
 František Zeman – více osob, rozcestník
 Jan Zeman (1906–1969) – lékař a jedna z vůdčích postav Křesťanských sborů
 Ján Zeman – více osob, rozcestník
 Jaromír Zeman (* 1945) – český vysokoškolský učitel a germanista
 Jaroslav Zeman – více osob, rozcestník
 Jindřich Zeman (* 1950) – československý sáňkař
 Jiří Zeman – více osob, rozcestník
 Josef Zeman – více nositelů jména
 Kamil Zeman (1882–1952) – spisovatel známý pod pseudonymem Ivan Olbracht
 Karel Zeman (rozcestník) – více nositelů jména
 Leopold Zeman (1901–196?) – český novinář
 Ľuboš Zeman (* 1949) – slovenský básník, textař a novinář
 Lukáš Zeman (* 1980) – český fotograf
 Marek Zeman – více nositelů jména
 Marián Zeman (* 1974) – slovenský fotbalista
 Martin Zeman (* 1989) – český fotbalista
 Michal Zeman (1984) (* 1984) – český fotbalista
 Milan Zeman (* 1951) – český fotbalista
 Miloslav Zeman (* 1961) – český podnikatel, politik hnutí ANO 2011
 Miloš Zeman (* 1944) – český politik, předseda vlády a prezident republiky
 Miroslav Zeman (* 1946) – československý zápasník
 Pavel Zeman (* 1972) – český právník a státní zástupce
 Peter Zeman (1942–2020) – slovenský novinář, ředitel STV, po sametové revoluci poslanec FS za VPN
 Petr Zeman (* 1947) – český politik, signatář Charty 77
 Petr Zeman (manažer) (* 1969) – český manažer
 Rudolf Zeman (1939–2021) – český novinář a disident
 Štěpán Zeman (* 1997) – český házenkář
 Titus Zeman (1915–1969) – slovenský salesiánský kněz, politický vězeň
 Václav Zeman (* 1947) – český fotbalista
 Vladimír Zeman (1942–2013) – český politik
 Vladimír Zeman (poslanec ČNR) (* 1947) – český politik, po sametové revoluci poslanec ČNR za HSD-SMS
 Vlastimil Zeman (1929–2013) – český fotbalista a fotbalový trenér
 Walter Zeman (1927–1991) – rakouský fotbalista
 Zbyněk Zeman (1928–2011) – česko-britský historik
 Zdeněk Zeman (* 1947) – fotbalový trenér českého původu

ženské nositelky příjmení
 Daniela Zemanová (* 1971) – česká soudkyně
 Irena Zemanová (* 1977) – česká krasobruslařka
 Ivana Zemanová (* 1965) – první dáma České republiky, manželka Miloše Zemana
 Kateřina Zemanová (* 1994) – dcera Miloše Zemana a Ivany Zemanové
 Ludmila Zemanová (* 1947) – česko-kanadská výtvarnice, ilustrátorka, režisérka a spisovatelka
 Radka Zemanová (* 1963) – československá sportovní gymnastka
 Štefánia Zemanová (1915–???) – slovenská a československá politička, poúnorová poslankyně KSS
 Veronika Zemanová (* 1975) – česká modelka a pornoherečka

fiktivní nositelé příjmení
 major Jan Zeman – postava z československého seriálu 30 případů majora Zemana

Související články 
 Zeman – rozcestník

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení